

Codici 
 A53 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Peschiera del Garda
 A53 – codice ECO della difesa vecchia indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 A53 – autostrada italiana raccordo tra A7 e A54
 A53 – autostrada svizzera Brüttisellen – Reichenburg